Le sigle VMRO (en français Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne - ORIM) désigne plusieurs partis politiques macédoniens et bulgares.

Partis historiques 

 VMORO (1893-1919) : l'Organisation révolutionnaire intérieure macédono-andrinopolitaine est le nom adopté par l'organisation historique des mouvements indépendantistes de Macédoine et du sud de la Thrace dont le nom était initialement Comités révolutionnaires macédono-andrinopolitains bulgares (1896-1902) puis Organisation révolutionnaire macédono-andrinopolitaine secrète (1902-1905) ;
 VMRO (1919-1934) : l'Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne est le nom adopté, en 1919, par la VMORO afin de tenir compte du fait que, en 1913, les Jeunes-Turcs ont chassé la quasi-totalité de la population bulgare de la région d'Adrianopole (Thrace orientale) ;
 VMRO (Ob) (1925-1936) : l'Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne (unie) est une fraction pro-communiste qui s'est séparée du VMRO.

Partis modernes (1989- )

En Macédoine du Nord 

 VMRO-DPMNE (1990-) : Organisation révolutionnaire macédonienne intérieure - Parti démocratique pour l'Unité nationale macédonienne ;
 VMRO-NP (2004-) : Organisation révolutionnaire macédonienne intérieure - Parti populaire ;
 VMRO-VMRO ;
 VMRO-Makedonska ;
 VMRO-DP ;
 VMRO-DOM ;
 VMRO-MNM ;
 VMRO-Tatkovinska.

En Bulgarie 

 VMRO-BND (1989-) : VMRO - Mouvement national bulgare ;
 VMRO-NMK (2001-) : Comité national des jeunes du VMRO, organisation faisant partie du VMRO-BND ;
 VMRO-BDD ;
 VMRO-SMO ;
 VMRO-NIE.

Annexes

Articles connexes 

 Politique en Macédoine du Nord
 Politique en Bulgarie

Liens externes 

Parti politique en Macédoine du Nord